Burguière est un patronyme porté notamment par :

 André Burguière (1938-), historien français ;
 Fred Burguière (1976-), auteur-compositeur-interprète français.